Kuthan je příjmení, které má více osobností:

 Jan Kuthan (* 1978) – český podnikatel a spisovatel
 Jiří Kuthan (* 1945) – český historik umění
 Josef Kuthan (* 1939) – český chemik
 Rudolf Kuthan (1886–1966) – český klasický filolog a překladatel